Joseph Thomson skót utazó, felfedező, Afrika-kutató (1858–1895)
 Joseph John Thomson (J. J. Thomson) Nobel-díjas angol fizikus, az elektron felfedezője (1856–1940)